Роберт Томпсон:
 Томпсон, Роберт Джордж (1915—1965) — активист коммунистической молодежной организации штата Огайо, участник Гражданской войны в Испании.
 Томпсон, Роберт Норман (1914—1997) — канадский политик и педагог.